esdoornblokspanner
 groene blokspanner
 kleine blokspanner
 lichte blokspanner
 ligusterblokspanner
 sint-janskruidblokspanner
 streepblokspanner
 vroege blokspanner